Chrotais ou Ruodhaid (Hrod-haid) née vers 710, décédée après 755, était une épouse probablement secondaire de Charles Martel, maire des palais des royaumes francs.

La documentation 
Sa qualité d'épouse de Charles Martel n'est attestée que par le Liber confraternitatum augiensis, qui énumère les premiers souverains et souveraines carolingiennes : . Pour clarifier cette liste, il faut disposer les noms en deux colonnes :

Ce tableau appelle plusieurs commentaires :
 les derniers décédés sont Bernard, en 817 et Ermengarde, en 818. Les décès qui les ont immédiatement suivi dans la famille royale sont ceux de , en 838, et Louis le Pieux, en 840. Cela date la composition du texte entre 818 et 838 ;
 l'absence des filles de Charles Martel et de  Pépin le Bref, ainsi que des concubines de Charlemagne, montre que la séquence ne fait état que des épouses des souverains carolingiens, excluant les concubines ;
 Swanahilde est attestée comme épouse de Charles Martel par d'autres documents, notamment par le continuateur de Frédégaire et les Annales d'Eginhard. Le qualificatif de regina qui lui est associé signifie non pas « reine » mais « princesse royale », statut qui était le sien en raison de son appartenance aux Agilolfinges. Il en découle que les deux prénoms féminins précédents sont également ceux d'épouses de Charles Martel.

Les Annales mosellani mentionnent en 724 la mort de Ruadtrud (Rotrude). Charles Martel épouse Swanahilde à la fin de l'année 725. Le fait que Ruadheid soit placée entre les deux femmes ne peut s'expliquer que pour l'une de ces deux raisons :
 Charles Martel a épousé Ruadheid après la mort de Rotrude ; Ruadheid meurt en couches et Charles se remarie avec Swanahilde ;
 Ruadheid était une épouse secondaire, épousée du vivant de Rotrude.

Sa famille 
Sa famille n'est pas connue. Les seuls indices sont :
 d'une part, les prénoms Rotrude (Hrod-trud) et Chrotais (Hrod-haid) étant relativement proche, il en découle une parenté entre les deux. Cette proposition est confirmée par le fait que Pépin le Bref, fils de Rotrude, donne le nom de Chrotais à une de ses filles. Cette racine hrod les rapproche également du clan des pré-Robertiens ;
 d'autre part, Guy, ou Wido, abbé de Fontenelle, exécuté en 743, était le propinquus (=« parent proche par les femmes ») de Charles Martel. On a d'abord cru que cette parenté passait par Rotrude, avant de considérer qu'elle passait par Chrotais :

 
Cependant, les prénoms de ses petits enfants suggèrent également une parenté proche avec les comtes de Paris , marié à une Rotrude, et , frère d'un Adalard.

Enfants 
Parmi les enfants de Charles Martel, outre les enfants connus de Rotrude et de Swanahilde, on a trois autres fils :
 Bernard, déclaré par la Genealogia Arnulfi comitis comme issu d'une reine ;
 Remi et Jérôme, déclaré par cette même source comme issus d'une concubine.

Même si certains historiens, comme Eduard Hlawitschka voient les trois princes comme des fils de Chrotais, il semble qu'elle n'a donné naissance qu'à Bernard († 787) abbé laïc  et comte de Saint-Quentin.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Rotrude
 Robertiens

Liens externes
 Ruodhaid sur le site Lexikon des Mittelalters

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Historiographie médiévale
Pépinides
Carolingien
Personnalité liée à l'Hérault
Personnalité féminine du VIIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque